ustalanie lub podleganie normom
 normatywność – zgodność tekstu z normą językową 
 normatywność – podejście wartościujące właściwe dla gramatyki preskryptywnej

Zobacz też 

 normalność
 nienormatywność 
 normatywizm (ujednoznacznienie)